Amón hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Santiago Amón, escritor y humanista español (1927-1988).

Lugares
Oráculo de Amón, famoso oráculo en un oasis del desierto egipcio, surgido en torno a un templo.
Barrio Amón, en San José (Costa Rica).

Personajes ficticios
 Amon, alias de Noatak, antagonista principal de la serie La leyenda de Korra.
 Amón, antagonista principal y entidad superior del videojuego Starcraft II.

Religión
 Amón «el oculto», importante divinidad egipcia, cuyo nombre aparece formando parte de la titulatura de varios faraones.
 Amon (demonio), marqués del infierno.
 Amón (religión), hijo de Lot, hermano de Moab, de quien tuvo su origen el pueblo amonita, enemigo de Jacob.
 Amón de Judá, rey hijo de Manasés de Judá.